Токумбо има више значења:

 Општина Токумбо (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Токумбо (Токумбо, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику